Van Riper ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Van Riper (1905–1994), US-amerikanischer Sprachtherapeut
 Paul K. Van Riper (* 1938), US-amerikanischer Generalleutnant